Zkratka MSD má více významů:

MSD (kryptoměna)
Masaryk Station Development – česká developerská společnost držící opci na koupi pozemků v lokalitě Masarykovo nádraží
Memory Stick Duo – typ paměťové karty, vyvinuté v r. 2003 firmou Sony
Metropolitní spořitelní družstvo – spořitelní a úvěrní družstva
Mezinárodní soudní dvůr – soudní orgán se sídlem v Haagu, zřízený r. 1945 Organizací spojených národů
Mladí sociální demokraté – občanské sdružení podporovatelů a příznivců ČSSD mladších 35 let
Merck Sharp and Dohme – farmaceutická firma, sedmá největší na světě
Moskevský letní čas – časová zóna

Zkratky